«МУС-482» — судно-сміттєзбирач проєкту 14630 Військово-Морських Сил України. Має бортовий номер U954. На сьогоднішній день захоплений російською армією.

Особливості проєкту 

 У 2014 році, в результаті російської агресії, судно-нафтосміттєзбирач «МУС-482» був захоплений російською армією.

Посилання 
https://www.kchf.ru/ship/vspomog/mus482.htm 

http://russianships.info/vspomog/14630.htm 

https://news.finance.ua/ua/news/-/322156/yaki-ukrayinski-korabli-buly-zahopleni-rosijskym-spetsnazom-povnyj-spysok 
Захоплені Росією кораблі ВМС України